Das Wort Mutterrolle bezeichnet

 ein in die Umgangssprache Eingang gefundener Begriff für ein von anderen Menschen normativ erwartetes, dauerhaftes Verhalten (soziale Rolle) in Bezug auf Mutterschaft
 in der Papier- und Kartonherstellung einen zylindrischen Metallkörper (auch Tambour genannt, siehe Papiermaschine#Aufrollung), auf dem das Papier oder der Karton aufgerollt wurde. Auf einer Mutterrolle können sich mehrere Wicklungen Papier befinden, welche beispielsweise mittels Querschneidern zu Formatbögen geschnitten werden können. (siehe Papier #Industrielle Herstellung)
 im Königreich Preußen den schriftlichen Teil des Liegenschaftskatasters, der in etwa dem Liegenschaftsbuch in anderen deutschen Ländern entsprach